

Проспект Гагаріна — проспект в місті Дніпрі
 Проспект Гагаріна —проспект в місті Кривому Розі
 Проспект Юрія Гагаріна — проспект в місті Києві
 Проспект Гагаріна — проспект в місті Харкові
 Проспект Гагаріна — проспект в місті Одесі
 Проспект Гагаріна - проспект у Чистяковому

Проспект Гагаріна — проспект в місті Нижній Новгород.
 Проспект Гагаріна — проспект в місті Оренбург.
 Проспект Гагаріна — проспект в місті Смоленськ.
 Проспект Юрія Гагаріна — проспект в місті Санкт-Петербург.

Див. також 
 Вулиця Гагаріна

Вулиці, названі на честь людей
Проспекти